Ел Копудо има више значења:

 Ел Копудо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Копудо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику